Джыдыр-Дюзю () — равнинное урочище в южной части Шуши, Азербайджан. Название буквально переводится с азербайджанского как ипподром. Именно здесь была традиция проведения скачек во времена Карабахского ханства.

Географическое расположение 
Джыдыр дюзю расположен недалеко от города Шуша. Западная часть Шуши возвышается над уровнем моря на 1800 м, а восточная — на 1400 м. Равнина Джыдыр находится в южной, относительно плоской, но более высокой части Шуши. Эта равнина выходит на Дашалтинское ущелье, которое течёт на 200 метров ниже реки Дашалты. Тропинка на краю равнины Джыдыр ведёт к сорока ступеням, долине Дашалты и Ханской пещере, которая была разрушена армянами в 1992 году в ходе Карабахской войны.

Западная часть Джыдыр Дюзю состоит из трёх холмов, которые располагаются друг за другом, благодаря чему получили название «Уч мых» («Три гвоздя»).

Значимость равнины 
Джыдыр дюзю был излюбленным местом отдыха шушинцев и гостей города. Джыдыр дюзю называли «поле скачек», так как здесь издревле проводились скачки. Тут соревновались знаменитые карабахские скакуны. Соревнования на этом поле устраивали несколько веков, здесь можно было увидеть лучших карабахских лошадей, что привлекало не только местных жителей, но и зарубежных путешественников. Скачки проводились дважды в год. Жокею и коню, занявшим первое место, выдавались награды..

На равнине проводились игры човган, праздник Новруз байрамы и другие народные праздники. Местность Джыдыр дюзю была также излюбленным местом для художников, которые запечатлели её в своих работах.

В Джыдыр дюзю проводились литературно-музыкальные собрания и фестивали. Ежегодно с мая 1989 года по 1991 года на Джыдыр дюзю проходил музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль».

8 мая 1992 года равнина Джыдыр дюзю оказалась под оккупацией вследствии начавшейся Карабахской войны и взятии города Шуша армянскими силами.

8 ноября 2020 года в результате боевых действий Азербайджан восстановил контроль над Шушой и равниной Джыдыр дюзю в том числе, что было закреплено 10 ноября трёхсторонним заявлением Азербайджана, Армении и России.

12-13 мая 2021 года впервые после освобождения города Шуша на Джыдыр дюзю прошёл фестиваль «Харыбюльбюль».

Примечания 

География Шуши
Культура Шуши